Solidarité internationale peut se référer à :
 Solidarité internationale : la notion d'entraide entre pays non-égaux.
 Solidarité internationale antifasciste
 Solidarité internationale libertaire
 Solidarité internationale trinitaire
 Solidarités International : une association qui intervient auprès des populations vulnérables à l’eau insalubre et à l’insécurité alimentaire.
 La semaine de la solidarité internationale : un événement annuel français de sensibilisation à la solidarité internationale.
 Au  Conseil national pour le développement et la solidarité internationale,  instance de dialogue et de concertation  des acteurs du développement et de la solidarité internationale.